А́льпика-Се́рвис — наименование нескольких нынешних объектов, связанных первоначально с названием горнолыжного предприятия:

 Альпика-Сервис — горнолыжный курорт в Адлерском районе Сочи
 Альпика-Сервис — первоначальное наименование станции Красная Поляна Северо-Кавказской железной дороги РЖД